Siódme zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w niemieckim Willingen. Konkurs drużynowy rozegrano 9 stycznia, natomiast konkurs indywidualny następnego dnia. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego zostały przeprowadzone 8 stycznia, w których najlepszy okazał się Słoweniec Jurij Tepeš. Kwalifikacje przeszli wszyscy Polacy. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy skrócili konkurs drużynowy do jednej serii, w której wygrali skoczkowie Niemiec. Polski zespół w składzie: Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Maciej Kot, Stefan Hula uplasował się na szóstej pozycji. W rozegranym ostatniego dnia zawodów–konkursie indywidualnym czwarte zwycięstwo z rzędu w sezonie uzyskał Peter Prevc, który zwiększył przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata do ponad 200 punktów.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Willingen był Volkmar Hirsch, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Gabrjel Gros, a jego asystentem – Jani Hyvärinen.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Willingen

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Willingen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Willingen
2016 w Niemczech